Michael Marx – ciclista tedesco
Michael Marx – giornalista tedesco
Michael Marx – schermidore statunitense